Олдкасл () — многозначный термин.

Топоним
 Олдкасл — посёлок в Ирландии в графстве Мит (провинция Ленстер).
Фамилия
 Олдкасл, Джон (? — 1417) — английский религиозный деятель, лидер лоллардов.